Транкренві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 38 км на північ від Орлеана, 37 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 186,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Транкренвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Транкренвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Транкренвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Транкренвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Транкренвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар